State Armory bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 State Armory (Colorado), ID-Nr. 92000810
 State Armory (Massachusetts), ID-Nr. 76000254